Dit is een lijst van planetoïden 21401-21500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21401) Justinkovac || 1998 FC58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21402) Shanhuang || 1998 FE58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21403) Haken || 1998 FN58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21404) Atluri || 1998 FD61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21405) Sagarmehta || 1998 FU61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21406) Jimyang || 1998 FZ63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21407) Jessicabaker || 1998 FL64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21408) Lyrahaas || 1998 FZ64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21409) Forbes || 1998 FC65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21410) Cahill || 1998 FH65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21411) Abifraeman || 1998 FY66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21412) Sinchanban || 1998 FJ67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21413) Albertsao || 1998 FS68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21414) Blumenthal || 1998 FQ69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21415) Nicobrenner || 1998 FM70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21416) Sisichen || 1998 FN70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21417) Kelleyharris || 1998 FF71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21418) Bustos || 1998 FY71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21419) Devience || 1998 FP72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21420) - || 1998 FL74|| 21 maart 1998 || W. Bickel
|-
| (21421) Nealwadhwa || 1998 FJ78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21422) Alexacarey || 1998 FL78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21423) Credo || 1998 FJ79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21424) Faithchang || 1998 FU79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21425) Cordwell || 1998 FR90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21426) Davidbauer || 1998 FP93|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21427) Ryanharrison || 1998 FK97|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21428) Junehokim || 1998 FR103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21429) Gulati || 1998 FG104|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21430) Brubrew || 1998 FG107|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21431) Amberhess || 1998 FR113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21432) Polingloh || 1998 FJ115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21433) Stekramer || 1998 FO115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21434) Stanchiang || 1998 FG116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21435) Aharon || 1998 FH116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21436) Chaoyichi || 1998 FL116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21437) Georgechen || 1998 FG117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21438) Camibarnett || 1998 FP122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21439) Robenzing || 1998 FN123|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21440) Elizacollins || 1998 FB125|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21441) Stevencondie || 1998 FC144|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21442) - || 1998 GF1|| 4 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (21443) - || 1998 HN8|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (21444) - || 1998 HT8|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (21445) Pegconnolly || 1998 HG17|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (21446) Tedflint || 1998 HV18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (21447) Yungchieh || 1998 HZ18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (21448) Galindo || 1998 HE21|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21449) Hemmick || 1998 HQ22|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21450) Kissel || 1998 HD23|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21451) Fisher || 1998 HS23|| 28 april 1998 || P. G. Comba
|-
| (21452) - || 1998 HA29|| 23 april 1998 || NEAT
|-
| (21453) Victorlevine || 1998 HA33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21454) Chernoby || 1998 HE40|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21455) Mcfarland || 1998 HH41|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21456) Myers || 1998 HM46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21457) - || 1998 HD51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (21458) - || 1998 HN51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (21459) - || 1998 HS51|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (21460) Ryozo || 1998 HP52|| 30 april 1998 || T. Okuni
|-
| (21461) Alexchernyak || 1998 HS60|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21462) Karenedbal || 1998 HC78|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21463) Nickerson || 1998 HX78|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21464) Chinaroonchai || 1998 HH88|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21465) Michelepatt || 1998 HG90|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21466) Franpelrine || 1998 HZ91|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21467) Rosenstein || 1998 HX93|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21468) Saylor || 1998 HD97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21469) Robschum || 1998 HO97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21470) Frankchuang || 1998 HV97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21471) Pavelchvykov || 1998 HA98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21472) Stimson || 1998 HU98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21473) Petesullivan || 1998 HH99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21474) Pamelatsai || 1998 HO99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21475) Jasonclain || 1998 HQ100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21476) Petrie || 1998 HW101|| 28 april 1998 || J. Broughton
|-
| (21477) Terikdaly || 1998 HX112|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (21478) Maggiedelano || 1998 HW118|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (21479) Marymartha || 1998 HN124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (21480) Jilltucker || 1998 HO125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (21481) Johnwarren || 1998 HP125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (21482) Patashnick || 1998 HQ132|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (21483) Abdulrasool || 1998 HJ134|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (21484) Eppard || 1998 HR134|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (21485) Ash || 1998 HV137|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (21486) - || 1998 HA148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (21487) - || 1998 HV148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (21488) Danyellelee || 1998 HT150|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (21489) - || 1998 JU || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (21490) - || 1998 JW || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (21491) - || 1998 JL1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (21492) - || 1998 JQ1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (21493) - || 1998 JA2|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (21494) - || 1998 JE2|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (21495) - || 1998 JP2|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (21496) - || 1998 JQ2|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (21497) - || 1998 JJ3|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (21498) Keenanferar || 1998 KQ2|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (21499) - || 1998 KS4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (21500) - || 1998 KS6|| 22 mei 1998 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten